Ел Сијен има више значења:

 Ел Сијен, Едуардо Рениу (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Сијен, Едуардо Рениу К. (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику